Kingston je lahko:
 Kingston, Jamajka
 Kingston upon Hull
 Kingston upon Thames
 Kingston, Cambridgeshire, Cambridgeshire
 Kingston, Devon, Devon
 Kingston, Dorset, Dorset
 Kingston, East Lothian, East Lothian
 Kingston, Hampshire, Hampshire
 Kingston, Isle of Wight, Isle of Wight
 Kingston, Kent, Kent
 Kingston, Moray, Moray
 Kingston Bagpuize, Oxfordshire
 Kingston Blount, Oxfordshire
 Kingston by Ferring, West Sussex
 Kingston by Sea, West Sussex
 Kingston Deverill, Somerset
 Kingston near Lewes, East Sussex
 Kingston on Soar, Nottinghamshire
 Kingston on Spey, Moray, Scotland
 Kingston, Tasmania, Tasmania
 Kingston, Victoria, Victoria
 Kingston-On-Murray, South Australia, South Australia
 Kingston SE, South Australia
 Kingston, Australian Capital Territory
 Kingston, Norfolk Island
 Kingston, New Brunswick, New Brunswick
 Kingston, Nova Scotia, Nova Scotia
 Kingston, Ontario
 Kingston, Georgia
 Kingston, Massachusetts 
 Kingston, Michigan 
 Kingston, New Hampshire
 Kingston, New Jersey
 Kingston, New York 
 Kingston, Ohio
 Kingston, Oklahoma
 Kingston, Pensilvanija
 Kingston, Rhode Island
 Kingston, Tennessee
 Kingston, Utah
 Kingston, Washington
 HMS Kingston
 Kingston, slovenska glasbena skupina